Sprite steht für:

 ein englischer Ausdruck für Gespenst, Elfe oder Kobold
 Sprite (Getränkemarke), eine Limonade mit Zitronengeschmack der Coca-Cola Company
 Sprite (Manga), eine Manga-Reihe von Yugo Ishikawa
 Sprite (Wetterphänomen), eine Lichterscheinung bei Gewittern, abgeleitet vom englischen Ausdruck
 Austin-Healey Sprite, ein britischer Roadster
 Markenname der Serienfahrzeuge des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers W. S. Frazier & Company

Computergrafik:

 Sprite (Computergrafik), ein vom Hintergrund unabhängiges Grafikobjekt
 CSS-Sprites, eine Grafikdatei für Webseiten, die mehrere Symbole und Icons enthält